Scilla haemorrhoidalis és una planta herbàcia bulbosa del gènere Scilla la família Hyacintheae, endèmica de les Canàries la qual és present en totes les illes. Es diferencia d'altres espècies del gènere per tractar-se d'una planta petita de fins a uns 20 cm, amb un bulb de fins a 1 cm de diàmetre i amb fulles oblongo-linears de fins a 1,5 cm d'ample i inflorescències laxes amb poques flors d'un color blau-lila. El seu nom comú canari és el de "cebolla almorrana menor", sent la "mayor l'espècie Scilla latifolia també nativa de les Canàries.

El nom genèric Scilla prové de la paraula grega skilla, nom antic que significa ceba marítima. L'epítet específic haemorrhoidalis significa sanguinós, vermell, referint-se al color dels estams vermellosos. Scilla latifolia és una espècie de planta bulbosa pertanyent a la família de les asparagàcies que habita al centre, sud i oest d'Europa, nord d'Àfrica i sud-oest d'Àsia. Es pot trobar en pradells i llocs rocallosos.

Referències 

Asparagals